Casino hace referencia a varios artículos:

Juegos de azar
 Casino, establecimiento en el que se llevan a cabo juegos de azar;
 Casino en línea, casino de juego que opera por internet;

Arquitectura
 Casino cultural, clubes de recreo burgués populares en el siglo XIX;
 Casino de la Reina, casa de recreo de la reina Isabel de Braganza en Madrid;
 Casino de jardín, pabellón o capricho arquitectónico erigido en el interior de un gran parque a modo de decoración o como lugar de recreo y reposo, elemento típico del jardín italiano;

Geografía 

 Casinos (Valencia), municipio de la Comunidad Valenciana;

 Casino, ciudad en del estado de Nueva Gales del Sur;

Además
 Casino (película) (1995), dirigida por Martín Scorsese;
 Casino (virus informático)
 Epiphone Casino, modelo de guitarra eléctrica fabricado por Epiphone;
 Grupo Casino empresa transnacional francesa;